Drinápolyi béke (1444)
 Drinápolyi béke (1547)
 Drinápolyi béke (1568)
 Drinápolyi béke (1713)
 Drinápolyi béke (1829)